Anouk van Nes (1971-), actrice et présentatrice néerlandaise
 Aert Jansse van Nes (1626-1693), officier de marine néerlandais, frère de Jan Jansse van Nes
 Jan Jansse van Nes (1631-1680), vice-amiral, frère de Aert Jansse van Nes
Patronyme néerlandais